Alaska může být:
 anglický název Aljašky
 třída Alaska – třída lodí amerického námořnictva
 USS Alaska – různé lodě amerického námořnictva
 Alaska (skupina) – britská hardrocková skupina